Степа́н (Сте́фан) Анто́нович Сто́йчев (Сто́ичев) (17 мая 1891, Кишинёв — 15 января 1938, Воронеж) — советский филолог, литературовед, ректор Нижегородского пединститута, Нижегородского университета (1924—1926), Пермского университета (1927—1931), директор БиоНИИ  (1931—1932) и Пермского индустриального пединститута (1931—1932), Воронежского пединститута (1933—1937). Под его руководством в 1930 прошла ликвидация Пермского университета с разделением его на 5 новых вузов, а с 1931 — была начата реорганизация университета.

Биография 
Из семьи учителей-болгар. Окончил гимназию в Рязани.

С 1912 по 1916 год — учился, закончил славяно-русское отделение историко-филологического факультета Московского государственного университета.

С 1918 года — член РКПб.

С мая по сентябрь 1919 года по сентябрь — нарком просвещения Временного правительства Бессарабской республики.

Затем заведовал школьным подотделом губернского отдела народного образования в Нижнем Новгороде.

С 1922 года — заведующий учебной частью, а затем — декан рабочего факультета Нижегородского университета.

В сентябре 1924 года избран ректором Нижегородского университета. Впервые в истории Нижегородского университета кандидат на этот пост был выдвинут студентами.

Одновременно работает ректором Нижегородского педагогического института, то есть совмещает две ректорские должности.

1926 — заведующий отделом вузов, заместитель заведующего Главпрофобра (Москва).

В мае 1927 года избран ректором Пермского университета.

В годы ректорства активно занимался укреплением материальной базы университета, одновременно вёл занятия по таким курсам, как введение в литературу, литература XIX века, литература XX века, методология литературоведения и др.

Лекции С. А. Стойчева привлекали большое внимание не только университетской, но и городской преподавательской аудитории.

М. А. Генкель в своей статье «Я благодарна своим учителям» вспоминала: «Лекции его были весьма эмоциональны».

В 1929 году благодаря усилиям С. А. Стойчева было возобновлено издание «Учёных записок Пермского университета».

В 1930—1931 годах Совнарком РСФСР принял решения об организации на базе факультетов Пермского университета самостоятельных институтов: индустриально-педагогического (педагогического), медицинского и сельскохозяйственного в Перми, химико-технологического — в Березниках и ветеринарного — в Троицке Челябинской области.

17 мая 1930 окружком ВКП(б) вынес решение организовать ликвидационную комиссию. 22 мая 1930 ликвидационная комиссия под председательством ректора университета Стойчева решала вопросы о передаче помещений, оборудования и библиотеки вновь создаваемым институтам. До самого отъезда из Перми С. А. Стойчев одновременно руководил ещё Пермским педагогическим институтом и БиоНИИ.

Именно С. А. Стойчев, руководивший ликвидацией Пермского университета, принял меры и к его восстановлению. 28 мая 1931 года он поручает профессору А. П. Дьяконову обосновать возможность восстановления университета:

Согласно распоряжению НКП о спешном представлении материалов по организации в Перми университета, поручаю профессору Дьяконову А. П. составить на основании имеющихся материалов подробную докладную записку с обоснованием возможности открытия университета в Перми.

В декабре 1931 года в постановлении Уралобкома ВКП(б) ректор Стойчев был обвинён в «сползании с партийно-классовых позиций», «гнилом либерализме», «поддержке классово-враждебной реакционной профессуры» (в частности, речь шла о защите ректором подвижника русской духовной культуры профессора П. С. Богословского). Этим же постановлением С. А. Стойчев был снят с работы. Чуть позже Наркомпрос РСФСР счёл данное решение перегибом и в начале 1932 года перевел С. А. Стойчева в Москву.

В 1932 году — заведующий отделом научной подготовки Наркомпроса, заведующий одной из кафедр Московского пединститута. Здесь им была написана докторская диссертация «Женщина в русской литературе».

C 1933 года — директор Воронежского пединститута, заведующий кафедрой литературы.

С 1935 году — ответственный секретарь областной организации Союза писателей. В этих должностях проработал до ареста.

23 августа 1937 года — арестован. Был обвинён в том, что «с 1935 г. являлся участником антисоветской право-троцкистской диверсионно-террористической организации, действовавшей в Воронежской области, принимал участие в обсуждении вопроса о подготовке террористического акта против одного из руководителей партии и Советского государства».

На заседании бюро Кагановичского (ныне Центральный район) райкома ВКП(б) города Воронежа был исключён из партии. При этом в постановлении было отмечено, что С. А. Стойчев, ранее работавший ректором Пермского университета, имел партвзыскание в 1931 году — выговор за то, что в «Известиях Пермского университета» было помещено несколько научных работ, отражающих буржуазную идеологию, за методологическую невыдержанность нескольких программ, читаемых курсам, и за либеральное отношение к старой профессуре.

15 января 1938 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила Степана Антоновича Стойчева по ст. 58-8 и 58-11 УК РСФСР к высшей мере наказания за якобы «участие в право-троцкистской диверсионно-террористической организации». Приговор был приведён в исполнение немедленно.

В 1957 году посмертно реабилитирован.

Примечания

Ссылки 
 Жихарев В. Памяти учёного и литератора // Коммуна. Информационный портал Воронежа и Воронежской области. 15.01.2018.
 Карцева Н. П. Штрихи к портрету ректора // Материалы конференции «Пермская элита: история, развитие, современное состояние» (январь—февраль 2003 г.)
 Костицын В. И. Стойчев Степан Антонович  // Костицын В. И. Ректоры Пермского университета. 1916—2006. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Перм. ун-т. Пермь, 2006. 352 с. С. 91—103.
 Стойчев Степан Антонович (1891—1944) // Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина.

Литературоведы СССР
Доктора филологических наук
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели историко-филологического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели педагогического факультета Пермского государственного университета
Ректоры Пермского государственного университета
Сотрудники Естественнонаучного института Пермского государственного университета
Директора Естественнонаучного института Пермского государственного университета
Ректоры ПермГПУ
Ректоры Нижегородского государственного университета
Ректоры Воронежского педагогического университета
Преподаватели Мининского университета
Члены Союза писателей СССР
Исключённые из КПСС
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1938 году